Залзала ( — остров землетрясения) — остров, образовавшийся 24 сентября 2013 года на шельфе Paddi Zirr возле города Гвадара (Пакистан) вследствие землетрясения.

Остров образовался 24 сентября 2013 года примерно в 600 метрах от города Гвадар вследствие сильного землетрясения. Его длина достигает 200 метров, ширина — около 30 м, высота — от 6 до 12 м. Грунт острова состоит из грязи, мелкого песка и твёрдых пород.

Галерея

См. также 
 Сюртсей

Примечания

Ссылки 
  — фотографии с острова

Острова Пакистана
Вулканические острова
Появились в 2013 году
2013 год в Пакистане
Появились в 2010-е годы в Пакистане